Le tournoi de Stockholm 2005 s'est déroulé du 10 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 James Blake remporte le tournoi en simple en battant Paradorn Srichaphan en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Wayne Arthurs et Paul Hanley s'imposent en finale face à Leander Paes et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2005
Sport en Suède en 2005
Tennis en octobre 2005